Эстергётланд (Östergötland):
 Эстергётланд — лен в современной Швеции.
 Эстергётланд — историческая провинция в Швеции.
 Эстергётланд — тип эскадренных миноносцев.